The Singles může být:
 The Singles (album, Basement Jaxx) – kompilační album dua Basement Jaxx
 The Singles (album, Bikini Kill) – kompilační album skupiny Bikini Kill
 The Singles (album, Blank & Jones) – kompilační album dua Blank & Jones
 The Singles (album, The Bluetones) – kompilační album skupiny The Bluetones
 The Singles (album, The Clash, 1991) – kompilační album skupiny The Clash
 The Singles (album, The Clash, 2007) – kompilační album skupiny The Clash
 The Singles (album, Dannii Minogue) – kompilační album zpěvačky Dannii Minogue
 The Singles (album, Edguy) – kompilační album skupiny Edguy
 The Singles (album, Eminem) – kompilační album rappera Eminema
 The Singles (album, Feeder) – kompilační album skupiny Feeder
 The Singles (album, Goldfrapp) – kompilační album dua Goldfrapp
 The Singles (album, Hall & Oates) – kompilační album dua Hall & Oates
 The Singles (album, Icehouse) – kompilační album skupiny Icehouse
 The Singles (album, Inspiral Carpets) – kompilační album skupiny Inspiral Carpets
 The Singles (album, Jars of Clay) – kompilační album skupiny Jars of Clay
 The Singles (EP, Mike Oldfield) – EP multiinstrumentalista Mika Oldfielda
 The Singles (album, The Pretenders) – kompilační album skupiny The Pretenders
 The Singles (album, Soft Cell) – kompilační album dua Soft Cell
 The Singles (album, Tullycraft) – kompilační album skupiny Tullycraft
 The Singles (album, The Who) – kompilační album skupiny The Who
 The Singles (album, Lady Gaga) – kompilační album zpěvačky Lady Gaga
 The Singles: The First Ten Years – kompilační album skupiny ABBA
 Singles 93–03 – kompilační album dua The Chemical Brothers
 The Singles: 1969–1973 – kompilační album dua Carpenters
 The Singles 81→85 – kompilační album skupiny Depeche Mode
 The Singles 86-98 – kompilační album skupiny Depeche Mode
 Singles '96–'06 – kompilační album skupiny Hooverphonic
 The Singles 1992–2003 – kompilační album skupiny No Doubt
 The Singles: 1996–2006 – kompilační album skupiny Staind
 The Singles: 1996–2006 – kompilační album skupiny Staind